Бистрани могу бити:

 Бистрани (Спишка Нова Вес), насељено мјесто у округу Спишка Нова Вес, Кошички крај, Словачка Република
 Бистрани (Теплице), насељено мјесто у округу Теплице, Устечки крај, Чешка Република